Pararchaeidae zijn een familie van spinnen. De familie telt 7 beschreven geslachten en 34 soorten.

Geslachten 
 Anarchaea Rix, 2006
 Flavarchaea Rix, 2006
 Forstrarchaea Rix, 2006
 Nanarchaea Rix, 2006
 Ozarchaea Rix, 2006
 Pararchaea Forster, 1955
 Westrarchaea Rix, 2006

Taxonomie 
Voor een overzicht van de geslachten en soorten behorende tot de familie zie de lijst van Pararchaeidae.